Tadeusz Roman (1906–1993) – polski malarz
 Tadeusz Roman (1929–2020) – polski operator filmowy i reżyser, uczestnik powstania warszawskiego, działacz kombatancki